Села:
 Вдовичине — Харківська область, Коломацький район
 Вдовичине — Черкаська область, Чигиринський район